Jonesiobryum är ett släkte av bladmossor. Jonesiobryum ingår i familjen Rhachitheciaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Jonesiobryum